Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda
 Santuario della Madonna del Frassino a Oneta
 Santuario della Madonna del Frassine a Monterotondo Marittimo